Phaedra steht für:

 eine Figur aus der Mythologie, siehe Phaidra
 einen Asteroiden des Asteroiden-Hauptgürtels, siehe (174) Phaedra
 ein Album der Musikgruppe Tangerine Dream, siehe Phaedra (Album)
 einen Film von Jules Dassin, siehe Phaedra (Film)
 eine Konzertoper von Hans Werner Henze, siehe Phaedra (Henze)
 Phèdre, Phädra, Tragödie in fünf Akten von Friedrich Schiller nach Jean Racine
 Phaedra (Seneca)

siehe auch:
 Phèdre, Tragödie in fünf Akten von Jean Racine
 Fedra, spanisches Filmdrama von Manuel Mur Oti (1956)